Михаило III може бити:
 Михаило III Аморијац, византијски цар (843—867)
 Михаило III Војислављевић, српски кнез и владар Дукље (око 1186-1189)
 Михаило III Шишман, бугарски цар (1323—1330)
 Михаило III Обреновић, кнез Србије (1839-1842 и 1860-1868)

Види још 
 Михаило I (вишезначна одредница)
 Михаило II (вишезначна одредница)